Gaius Fulvius Flaccus ist der Name folgender Personen:

 Gaius Fulvius Flaccus (Legat), römischer Politiker, Legat 211 v. Chr. und 209 v. Chr.
 Gaius Fulvius Flaccus (Konsul 134 v. Chr.), römischer Politiker